Vera Nilsson kan syfta på:

Vera Nilsson, född 1888, död 1979, konstnär. Se Vera Nilsson (konstnär)
Vera Nilsson, född 1913, död 1969, skådespelare. Se Vera Nilsson (skådespelare)